Smedsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Smedsholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Smedsholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Smedsholm
Smedsholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar